Adele (1988), eigenlijk Adele Adkins, een Brits zangeres
 Adèle Bloemendaal (1933-2017), eigenlijk Adèle Hameetman, een Nederlands actrice, cabaretière en zangeres
 Adèle de Pierre (1800-1890), Zwitserse gouvernante en vertaalster
 (812) Adele, een planetoïde
 Adele (schip, 1952), een Zwitsers vrachtschip

Overig:
 Adele-ring, in de algebra een topologische ring gebouwd op het lichaam of veld van rationale getallen 
 La vie d'Adèle, een Franse speelfilm